

Cinema 
 Loyalty – film del 1917 diretto da Jack Pratt
 Loyalty – documentario del 2008 diretto da Najla Zaidi

Musica 
 Loyalty – album di Fat Joe del 2002
 Loyalty – album di Soulja Boy del 2015
 Loyalty – singolo di Kendrick Lamar del 2017